

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (14 lipca – 21 grudnia)

1. kolejka (14–17 lipca)

2. kolejka (21–24 lipca)

3. kolejka (28–31 lipca)

4. kolejka (4-7 sierpnia)

5. kolejka (11-14 sierpnia) 

 W pierwotnym terminie (11 sierpnia, 18:00) odwołany z powodu meczu Pucharu Polski Arka - Śląsk

6. kolejka (18-21 sierpnia)

7. kolejka (25-27 sierpnia)

8. kolejka (8-11 września)

9. kolejka (15-18 września)

10. kolejka (22-25 września)

11. kolejka (29 września - 1 października)

12. kolejka (13-16 października)

13. kolejka (20-23 października)

14. kolejka (27-30 października)

15. kolejka (3-5 listopada)

16. kolejka (17-20 listopada)

17. kolejka (24-27 listopada)

18. kolejka (1-4 grudnia)

19. kolejka (8-10 grudnia)

20. kolejka (12-13 grudnia)

21. kolejka (15-18 grudnia)

Runda wiosenna (9 lutego - 7 kwietnia)

22. kolejka (9-12 lutego)

23. kolejka (16-19 lutego)

24. kolejka (23-25 lutego)

25. kolejka (27-28 lutego)

26. kolejka (2-5 marca) 

 Mecz przerwany w 81. minucie przy stanie 1-0 z powodu zamieszek na trybunach

27. kolejka (9-12 marca)

28. kolejka (16-18 marca)

29. kolejka (31 marca, 2 kwietnia) 

 Żółta kartka Spasa Delewa nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

 Żółta kartka Nikoli Vujadinovicia nie jest wliczana do rejestru kartek jako pokazana niesłusznie

30. kolejka (7 kwietnia)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2017/2018)